ИС:
 ИС (паровоз) — советский пассажирский паровоз.
 ИС (серия танков) — серия советских тяжёлых танков (ИС-1, ИС-2 и т. д.)
 ИС-2
 ИС (интегральная схема) — микроэлектронное устройство, изготовленное на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещенное в неразборный корпус
 ИС (информационная система) — в которой присутствуют процессы хранения, передачи и преобразования информации
 ИС (интеллектуальная система) — информационная система, основанная на методах искусственного интеллекта
 ИС (комплекс противокосмической обороны)
 ИС (космический аппарат) — серия советских спутников-перехватчиков. Входили в состав комплекса противокосмической обороны ИС
 ИС (Истребитель спутников) — советская программа противоспутникового оружия
 ИС АН СССР — Институт социологии АН СССР
 ИС — Иммунный статус
 ИC, он же И-220 — истребитель Сильванского

IS:
 IS (Insertion sequence, инсерционная последовательность) — короткий фрагмент ДНК, простой мобильный генетический элемент.
 IS (Infinite Stratos) — серия лайт-новел Идзуру Юмидзуру с иллюстрациями художника Окиуры.
 .is — национальный домен верхнего уровня для Исландии.
 I"s — популярная манга художника Масакадзу Кацуры.

См. также